Крњићи су насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељу је живјело 57 становника.

Географија

Историја 
У Крњиће су 5. јула 1992. упале муслиманске снаге из Сребренице и убиле 24-оро становника српске националности.

Становништво

Види још 
 Општина Сребреница
 Црква Светог пророка Илије у Крњићима

Референце

Спољашње везе 

 Радио-телевизија Републике Српске: Некажњени злочини над Србима у Крњићима, 5. 7. 2012. 

Насељена места општине Сребреница
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Злочини над Србима